Borač est un toponyme qui peut désigner :

Borač, un village de la municipalité de Rogatica, dans la République serbe de Bosnie.

Borač, un village de la municipalité de Knić, dans le district de Šumadija.

Borač, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.